Il singolare del torneo di tennis ATP Venezia 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Peter McNamara 7-6, 6-1.

Teste di serie

 José Luis Clerc (campione)
 Peter McNamara (finale)
 José Higueras (secondo turno)
 Carlos Kirmayr (primo turno)

 Stanislav Birner (primo turno)
 Jose Garcia Requena (primo turno)
 Fernando Luna (primo turno)
 Claudio Panatta (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Venezia 1982